Pilobolaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Pilobolaceae i ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Mucorales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Pilobolaceae